Основная статья — .

В американском штате Орегон насчитывается более 150 озёр и водохранилищ, официально имеющих собственное название. Крупнейшее в штате озеро по площади — Аппер-Кламат, самое глубокое — Крейтер (также является самым глубоким озером Западного полушария и девятым по глубине в мире).

 Список озёр Сортировка по алфавиту. Пересыхающие озёра отмечены звёздочкой *

 
 *
 Анероид
 Аппер-Кламат
 Эйдженси
 
 
 
 Булл-Ран
 Гус
 
 
 Дип-Лейк
 Доллар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Крейтер
 
 Лава
 
 
 
 
 
 
 
 Мад
 
 Малур
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Саммер
 Саммит
 
 
 Силткус
 
 
 
 
 
 
 Уоллоуа
 
 
 *
 Фрог
 
 
 
 

 Список водохранилищ Сортировка по алфавиту

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Минам
 
 
 
 
 
 
 Триллиум

Исчезнувшие озёра 
  — исчезло в 1920-х годах.
  — наполняло долину Уилламетт в 16—14 тысячелетии до нашей эры. Площадь озера достигала 7800 км², глубина — 120 м.

См. также 
 Список рек Орегона
 
 География Орегона

Примечания

Ссылки 
 
 Ассоциация «Озёра Орегона» 
 Атлас озёр Орегона  на сайте aol.research.pdx.edu
 Озёра Орегона  на сайте rocketswag.com
 Лучшие озёра Орегона  на сайте great-oregon-vacations.com
 Oregon's Majestic Lakes  на сайте traveloregon.com
 Карта рек и озёр Орегона  на сайте ''planetolog.ru

Озёра

Орегон
Орегон